Lichnochromis é um género de peixe da família Cichlidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Lichnochromis acuticeps

Cichlidae